Elsterwerda is een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg, gelegen in het Landkreis Elbe-Elster. De stad telt  inwoners.

Geografie 
Elsterwerda heeft een oppervlakte van 40,55 km² en ligt in het oosten van Duitsland.

Demografie

Zie ook
 Station Elsterwerda

Foto's